Banoho peut désigner :
 les Banoho, une population du Cameroun
 le banoho (aussi appelé noho ou munoho), leur langue.